Giovanni Mauro (arbitro)
Giovanni Mauro (poeta) (poeta burlesco del sec. XVI)
Giovanni Mauro (politico)